Stora Nätiholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stora Nätiholmen, Borgå, Nyland, 
 Stora Nätiholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Lilla Nätiholmen
Nätiholmen

Robotskapade Finlandförgreningar